Сезон 2013 года был 113-м для команды, 60-м с момента переезда в Балтимор и 21-м на стадионе «Ориолс Парк в Кэмден Ярд».

Регулярный чемпионат

Апрель 
Ориолс стартовали в чемпионате с выездной серии против Тампа Бэй Рейс, одержав в ней две победы при одном поражении. Первая домашняя игра состоялась 5 апреля, Ориолс одержали победу над Миннесотой, Крис Дэвис отметился хоум-раном в четвёртой игре подряд.

Текущий состав

Ссылки 
 Балтимор Ориолс на сайте MLB 

Сезоны Балтимор Ориолс
МЛБ в сезоне 2013